Костел Матері Божої святого скапулярію, Борщів
 Костел Матері Божої святого скапулярію, Брацлав
 Костел Матері Божої святого скапулярію, Бучач
 Костел Матері Божої святого скапулярію, Снятин
 Костел Матері Божої святого скапулярію, Розділ
 Костел Матері Божої святого скапулярію, Тарноруда

Див. також 
 Всеукраїнський санктуарій Матері Божої Святого Скапулярію